Станислава Копец (; 27 марта 1953, Любеня близ Жешува (ныне Подкарпатское воеводство - 2 марта 2012, Жешув) — польская , представительница поэтов польского Подкарпатья.

Биография 
Жила и работала в Жешуве. Дебютировала в 1967 году в еженедельнике «Zielony Sztandar». Стихи С. Копец публиковались в национальной и региональной прессе, а также в многочисленных альманахах и сборниках. 

Член Союза польских писателей. Лауреат национальных и международных литературных премий, в том числе Премии Станислава Пентака. 

Автор сборников поэзии, стихов для детей.

Поэт Тадеуш Новак высоко отзывался о её творчестве.

Избранные произведения 
 Niebieska wieś (1987, Премия Станислава Пентака)
 Spod znaku Anny (1989)
 Osty i róże (1992)
 Znak wzruszenia (1997)
 Wielki wóz (1997)
 Seans serdeczny (1998)
 Gospodyni mucha: bajeczki dla mojej córeczki (2001) (2008)
 Nie bój się, różo (2003}
 Pokój dziecięcy (2003)
 Czarodziej: wiersze dla dzieci (2007)
 Śliwka i wisienka: wiersze dla dzieci (2008)
 Ptasi mszał (2010)
 Igraszki Frywolnej Staszki (2012) wyd. pośm.
 Niebieski gościniec. Wiersze wybrane

 Произведения для детей
 Gospodyni mucha: bajeczki dla córeczki, Lubenia 2001, 2008
 Pokój dziecięcy, Rzeszów 2003
 Czarodziej: wiersze dla dzieci, Jarosław 2007
 Śliwka i wisienka: wiersze dla dzieci, Lubenia 2008

Литература 
 Dorota Bielenda, Poezja Stanisławy Kopiec, praca magisterska, Uniwersytet Rzeszowski
 Dorota Bielenda, Śmierć, żałoba, eschatalogia. O Seansie serdecznym Stanisławy Kopiec, Fraza, nr 3 (2014), s. 71-91

Ссылки 
 Stanisława Kopiec

Польские поэты
Детские поэты
Члены Союза польских писателей